Жуль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жуль, Петер (нем. Peter Žulj; родился 9 июня 1993 года в Вельс, Австрия) — австрийский футболист хорватского происхождения, полузащитник клуба «Штурм».
 Жуль, Роберт (нем. Robert Žulj; родился 5 февраля 1992 года в Вельс, Австрия) — австрийский футболист хорватского происхождения, нападающий клуба «Хоффенхайм».